Овај чланак садржи топ-листу Билборд хот 100 за 1996. годину.

Поредак

Референце 

1996
Музика у 1996.